Film Factory steht für:

 The Film Factory, Werbefilmproduktionsunternehmen in Thailand und Hongkong 
 Ole Olsen’s Film Factory, ein früherer Name von Nordisk Film, dänische Filmgesellschaft